Суоя́рвский район — административно-территориальная единица (район) в составе Республики Карелия Российской Федерации. В рамках организации местного самоуправления ему соответствует муниципальное образование Суоярвский муниципальный округ (с 2004 до 2022 гг. — муниципальный район).

Административный центр — город Суоярви.

География 
Район расположен на западе Республики Карелия и граничит с её районами: Сортавальским на юго-западе; Питкярантским и Пряжинским районами на юге; Кондопожским на востоке; Медвежьегорским на северо-востоке; Муезерским районом на севере.

На западе проходит граница с Финляндией — с областью Северная Карелия (община Иломантси и город Йоэнсуу).

На территории района находятся 1800 озёр и 400 рек. Крупнейшие озёра: Суоярви — 58,6 км², Салонъярви — 46,0 км², Лоймоланъярви — 20,7 км²; основные реки — Шуя, Суна, Ирста, Тарасйоки, Колласйоки, Лоймоланйоки, Уксунйоки.

Болотные экосистемы содержат запасы торфа, являющегося ценным топливом и сырьём для химической переработки.

На территории района имеются полезные ископаемые: серный колчедан, никель, белый гранит, габбродиабаз, красный мрамор, глина. Имеются также запасы песка и гравия.

Суоярвский район приравнен к районам Крайнего Севера.

История 
С XIV века территория района входила в состав Водской пятины Новгородской земли как Шуерецкий погост.

С конца XVI века на территории района велись пограничные русско-шведские войны. Согласно Столбовскому мирному договору в 1617 году территория была включена в состав Шведского королевства. Это привело к оттоку местного православного населения в центральную часть России.

В 1721 году, в результате завершившейся Северной войны, территория была возвращена в состав Царства Русского по условиям Ништадтского мирного договора и включена в состав Выборгской провинции Санкт-Петербургской губернии.

В 1783 году в правление Екатерины II в составе созданного Выборгского наместничества образован Сердобольский уезд.

В 1804 году территорию выкупил у казны граф А. Г. Орлов-Чесменский и построил Каратсалминский чугуноплавильный завод.

С декабря 1811 года Выборгская губерния в составе княжества Финляндского Российской империи. Губерния была разбита на семь уездов. В 1812 году территория входила в состав Суоярвской волости Сортавальского уезда.

В 1847 году Сердобольский уезд был разделён на Сердобольский и Салминский (Сальмисский) уезд, в которых вошли приходы Салми, Суоярви и Суйстамо, а также часовни Кителя и Корписелькя.

В 1917 году княжество Финляндское стало независимым государством.

В 1917—1940 годах — территория в составе Финляндии.

В марте 1940 года Зимняя война между СССР и Финляндией завершилась подписанием Московского договора. По его условиям Финляндия передала в Советскому Союзу бо́льшую часть Выборгской губернии, в том числе и Суоярви. В марте 1940 года, решением VI сессии Верховного Совета СССР, переданная территория была разделена, южная часть вошла в состав Ленинградской области (образованы Каннельярвский, Койвистовский, Раутовский районы), бо́льшая северная часть — в состав Карельской Автономной ССР.

Суоярвский район был образован 9 июля 1940 года — указами Верховного Совета Карело-Финской ССР от 9 и 27 июля 1940 года, на новой территории образовано семь административных районов: Выборгский, Кексгольмский, Куркийокский, Питкярантский, Сортавальский, Суоярвский и Яскинский.

В годы Советско-финской войны (1941—1944) территория района была оккупирована.

В 1957 году Суоярвский район был увеличен за счёт включённой в состав части территории ликвидированного Петровского района Карельской АССР, территория которого была была разделена между Суоярвским и Кондопожским районами Карельской АССР.

Указом Президиума Верховного Совета Карельской АССР от 11 ноября 1964 г. из Прионежского района в Суоярвский район был перечислен Вешкельский сельсовет.

Указом Президиума Верховного Совета Карельской АССР от 25 февраля 1982 г. в состав Суоярвского района из Медвежьегорского района был передан Гумаринский сельсовет.

28 сентября 2017 г. утверждены флаг и герб района.

Население 

Низкая рождаемость и высокая смертность определяет устойчивый характер естественной убыли населения района.

Согласно прогнозу Минэкономразвития России, численность населения будет составлять:
 2024 — 14,3 тыс. чел.
 2035 — 11,07 тыс. чел.

Урбанизация
Городское население (город Суоярви) составляет  % от всего населения района.

Муниципальное устройство 

В рамках организации местного самоуправления в границах района функционирует Суоярвский муниципальный округ.

Ранее в 2004—2022 гг. в существовавший в этот период Суоярвский муниципальный район входили 5 муниципальных образований на нижнем уровне, в том числе 1 городское поселение и 4 сельских поселения.

27 мая 2022 года муниципальный район и все входившие в его состав городское и сельские поселения были упразднены и преобразованы в Суоярвский муниципальный округ.

Населённые пункты 
В Суоярвском районе 27 населённых пунктов, в том числе один город и 26 сельских населённых пунктов.

Экономика 

Основу экономики района составляет лесная и деревообрабатывающая промышленность. С 2003 года в районе активно развивается добыча нерудных полезных ископаемых и производство щебня.

Основными предприятиями лесопромышленного комплекса являются: ЗАО «Запкареллес», ЗАО «Поросозеро», Суоярвский цех картонного производства ОАО «Кондопога».

Основными предприятиями горнопромышленного комплекса являются: ООО «Карелприродресурс», ООО «Карелинвест», ООО «Финанс Бюро», ООО «Суоярвский карьер», ООО «Габбро плюс».

Сельское хозяйство района представлено 6 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, а также личными подсобными хозяйствами населения, которых насчитывается в районе более 2 тысяч. В районе осуществляют деятельность три форелевых хозяйства: ООО «Янисъярви», ООО «Форель Суоярви», ООО «РР Суоярви».

Транспорт 
Железной и автодорогой район связан с Сортавалой на юго-западе, Петрозаводском на востоке, Костомукшей на севере, внутрирайонная транспортная сеть представлена грунтовыми автодорогами.

92 % населённых пунктов Суоярвского района связаны с районным центром регулярным автобусным сообщением. Осуществляютя пассажирские перевозки по междугородним маршрутам Петрозаводск — Суоярви, Петрозаводск — Поросозеро, Петрозаводск — Суоярви — Сортавала.

Районная газета 
Первый номер районной газеты «Ленинский путь» (редактор А. Н. Ануфриев) вышел в свет в октябре 1940 года. С января 1992 года выходит под названием «Суоярвский вестник».

Достопримечательности 
На территории района сохранилось более 130 памятников историко-культурного наследия.

На территории района создан ландшафтный заказник «Толвоярви» — общей площадью 42 000 га, для сохранения, воспроизводства и восстановления всего природного комплекса. В пограничной части района реализуется проект создания национального парка «Койтайоки».

В районе сохранились деревни с традиционной карельской застройкой. К их числу относится деревня Вешкелица, расположенная на берегах семи небольших озёр. На холме, в центре деревни, расположена Георгиевская часовня (XVII в.), имеющая статус архитектурного памятника общероссийского значения. Деревня является центром историко-культурной территории «северо-западные ливвики».

На высотах Колласъярви близ посёлка и станции Лоймола, где в годы советско-финской войны велись особенно упорные бои, сохранились остатки оборонительных сооружений: траншеи, окопы, надолбы, доты, землянки, блиндажи. Имеются братские захоронения советских, финских и немецких воинов, установлены памятные знаки. В настоящее время близ озера Колласъярви образован военно-мемориальный комплекс «Колласъярви», проводятся театрализованные боевые действия с участием военно-исторических клубов.

Почётные жители района 

Звания «Почётный житель Суоярвского района» удостоены:

См. также 
 Поросозерское общество
 Клюшиногорское общество

Примечания

Литература 
 Шейнблат Г. Ш. Суоярви. — Петрозаводск, 1978
 Республика Карелия: Информ. справ. пособие / Ред. Е. Г. Немкович, А. С. Кармазин. — Петрозаводск, 1999
 Карелия: энциклопедия: в 3 т. / гл. ред. А. Ф. Титов. Т. 3: Р — Я. — Петрозаводск: ИД «ПетроПресс», 2011. — 384 с.: ил., карт. — С. 152—154 ISBN 978-5-8430-0127-8 (т. 3)

Ссылки 
 Официальный сайт Суоярвского района
  на сайте правительства Республики Карелия